„Македония“ може да се отнася за:

Български вестници 
 „Македония“, излизал 1866 – 1872, редактор Петко Славейков
 „Македония“, излизал 1888 – 1893 в Русе и София, редактор Коста Шахов
 „Македония“, излизал 1896 – 1897 в София, редактор Георги Недков
 „Македония“, излизал 1898 – 1899 в Загреб, редактор Георги Капчев
 „Македония“, излизал 1902 в Русе
 „Македония“, излизал 1907 – 1910 в Гранит Сити, Илинойс, редактор Станислав Шумков
 „Македония“, излизал 1908 – 1912 в София, редактор Коста Шахов
 „Македония“, излизал 1919 – 1923 в София, редактор Георги Баждаров
 „Македония“, излизал 1926 – 1934 в София, редактори Георги Кулишев, Димитър Талев
 „Македония“, излизал май-юни 1941 в Скопие, директор Стефан Стефанов, редактор Васил Хаджикимов
 „Македония“, излизал септември-октомври 1944 в Скопие, директор Стефан Стефанов, редактор Васил Хаджикимов

 Гръцки вестници
 „Македония“, излизал в 1883 г. в Атина
 „Македония“, излизащ от 1911 г. в Солун

 Други вестници
 Нова Македония, вестник излизащ от 1944 г. в Скопие, Югославия, а от 1991 г. Република Македония